Das Vier-Nationen-Turnier 2003 für Frauenfußballnationalteams fand zwischen dem 23. und 29. Januar in den chinesischen Städten Yiwu, Wuhan und Shanghai statt.

Spielergebnisse 2003 

|}

|}

Beste Torschützinnen 
 13 Spielerinnen – je 1 Tor

Weblinks 
 Women Four Nations Tournament (China) 2003

Viernationenturnier 2003
China
Sportveranstaltung in der Volksrepublik China
Fußball (Volksrepublik China)